Bataliony saperów Wojska Polskiego noszące numer „17”"

 XVII Batalion Saperów 1920-1929
 17 Batalion Saperów 1939
 17 Batalion Saperów 1945-1998